Сє () — китайське прізвище. Відомі носії:
 Сє Лін'юнь — державний діяч, поет часів династії Цзінь
 Сє Сінфан — бадмінтоністка, олімпійська медалістка
 Сє Тяо — поет-лірик часів династії Південна Ці
 Сє Цюпін — жителька Китаю із рекордно довгим волоссям
 Сє Чантін — голова уряду Республіки Китай
 Сє Шувей — тенісистка, колишня перша парна ракетка світу

Китайські прізвища